James McCallum ist der Name folgender Personen:

* James McCallum (Politiker) (1806–1889), US-amerikanischer Jurist, Plantagenbesitzer und Politiker
 James McCallum (Radsportler) (* 1979), schottischer Radrennfahrer